
Termin -{ROH}- ima više značenja.

 Alkohol, simbol za alkoholnu grupu
 Romanš, ISO 639-3 kod

de:Roh
en:OH
it:ROH